Ljaskovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Ljaskovo (distrikt i Bulgarien, Dobritj), Obsjtina Dobritj-Selska, 
 Ljaskovo (distrikt i Bulgarien, Kardzjali), Obsjtina Tjernootjene, 
 Ljaskovo (distrikt i Bulgarien, Smoljan),